Aspgren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christoffer Aspgren (född 1995), svensk fotbollsspelare
 Nestor Aspgren (1847–1922), svensk militär
 Niklas Aspgren (född 1977), svensk speedwayförare

Svenska efternamn